Kerguidoué steht für:

 Kerguidoué (Fluss), Fluss im Département Côtes-d’Armor, Frankreich
 Kerguidoué (Pludual), Stadtviertel in Pludual, Département Côtes-d’Armor, Frankreich